

Волворт — місто, штат Нью-Йорк
 Волворт — місто, штат Вісконсин
 Волворт — селище, штат Вісконсин